Марти Рисен је освојио турнир. У финалу је савладао Роберта Луца са 7:6, 7:6.

Носиоци

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1974.